

Plaatsen 
Zuidveld (Westerwolde), een streekje in de Groningse gemeente Westerwolde
Zuidveld (Midden-Drenthe), een buurtschap in de Drentse gemeente Midden-Drenthe
Zuidvelde, een buurtschap in de Drentse gemeente Noordenveld

Persoon 
Fokko Reinard Zuidveld (1909-1944), verzetsstrijder